Volksfestplatz steht für:

 Volksfestplatz (Lübeck)
 Volksfestplatz in Nürnberg, siehe Nürnberger Volksfest #Gelände und Verkehr

Siehe auch:
 Festplatz
 Volksfest